Михаил Иванович Ничепуренко (27 декабря 1955, Новокуйбышевск, Куйбышевская область, РСФСР, СССР) — советский хоккеист (хоккей на траве), нападающий, тренер. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года.

Биография 
Михаил Ничепуренко родился 27 декабря 1955 года в городе Новокуйбышевск Куйбышевской области (сейчас Самарская область).

Игровая карьера 
Начал карьеру в Новокуйбышевске в составе местного «Нефтяника». За 2 сезона провёл 27 игр, забил 5 мячей. В 1975—1988 годах играл за «Динамо» из Алма-Аты. За 14 сезонов провёл 386 игр, забил 120 мячей. В составе «Динамо» 12 раз выигрывал чемпионат СССР (1976—1979, 1981—1988), один раз был серебряным призёром (1980), пять раз выигрывал Кубок СССР (1982—1984, 1986, 1987), два раза — Кубок европейских чемпионов (1982—1983). 13 раз входил в число 22 лучших хоккеистов сезона в СССР (1976—1988), восемь раз признавался лучшим нападающим СССР (1977—1979, 1983—1984, 1986—1988).

С 1976 по 1988 год — игрок сборной СССР, в составе которой провёл 193 игры, забив 46 мячей.

Первую международную награду в составе сборной завоевал в 1977 году, выиграв бронзу Межконтинентального кубка.

В 1980 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Москве и завоевал бронзовую медаль. Играл в поле, провёл 6 матчей, забил 2 мяча в ворота сборной Кубы.

В 1981 году в составе сборной СССР стал обладателем Межконтинентального кубка, в 1983 году — серебряным призёром чемпионата Европы в Амстелвене, в 1984 году — победителем хоккейных соревнований «Дружба-84».

В 1988 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Сеуле, занявшей 7-е место. Играл в поле, провёл 6 матчей, мячей не забивал.

Был остроатакующим нападающим, успешно исполнявшим функцию диспетчера.

Тренерская карьера 
По окончании игровой карьеры стал тренером. В 1989—1990 годах был тренером алма-атинского «Динамо», в 1990—1994 годах — главным тренером. В 1993—1994 годах тренировал мужскую сборную Казахстана. В 1994 году стал чемпионом мира по хоккею на траве среди военных.

В 1995 году стал начальником самарского ЦСК ВВС по хоккею с шайбой, в 1996 году — директором ЦСК ВВС.

Примечания 

Хоккеисты на траве СССР
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата
Заслуженные мастера спорта СССР
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Тренеры Казахстана